Miss Robinson Crusoe – film del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Miss Robinson Crusoe – film del 1917 diretto da Christy Cabanne